Burdur (district), een district van Turkije
Burdur (provincie), een provincie van Turkije
Burdur (stad), de hoofdstad van deze provincie
Burdurmeer, een meer in Turkije